Johann Knoch ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Knoch (1795–1861), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, MdL Kurhessen 
 Johann Ludwig Knoch (1712–1808), deutscher Bibliothekar und Archivar